Avarna ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Avarna di Gualtieri (1757–1836), italienischer Politiker
 Gaetano Maria Avarna (1758–1841), italienischer römisch-katholischer Bischof